Atterup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Atterup (Bavelse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bavelse Sogn
 Atterup (Boeslunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Boeslunde Sogn
 Atterup (Grevinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grevinge Sogn
 Atterup (Slemminge Sogn) – en bebyggelse i Slemminge Sogn
 Atterup (Tersløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tersløse Sogn
 Atterup (Øster Egede Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Egede Sogn